Bernard Thévenet (1948) – ex ciclista su strada, pistard e ciclocrossista francese
 Claudine Thévenet (1789-1837) – religiosa francese
 Marcel Thévenet (1915-1990) – sollevatore francese